Toscolano – torrente della provincia di Brescia
 Toscolano – frazione del comune di Toscolano Maderno (BS) e sede comunale
 Toscolano – frazione del comune di Avigliano Umbro (TR)